Тимофей Семёнович Мальги́н (1752—1819) — известный российский историк и писатель.

Биография 
Происходил из семьи священников. Сначала проходил обучение в Псковской духовной семинарии, затем окончил Академический университет Петербургской Академии наук. С 1767 года участвовал в экспедиции академика Петербургской Академии наук И. И. Лепёхина, проходившей по Уралу, Поволжью, Западной Сибири, Русскому Северу и западным российским губерниям. С 1771 г. Мальгин в составе этой экспедиции под руководством Н. Я. Озерецковского исследовал Русский Север и Кольский край.

Активно участвовал в деятельности Вольного экономического общества, результатом чего стал его труд «О малороссийском табачном произрастании», где он рекомендовал разведение табака и на территории Великороссии.

В 1774 г. поступил на службу в Петербургскую Академию наук. С 1775 г. он находился в чине коллежского протоколиста, с 1779 — губернского секретаря. В 1785 г. вышел в отставку в чине коллежского асессора.

В 1791 г. он был избран действительным членом Академии Российской, где в течение многих лет работал над составлением 1-го и 2-го изданий «Словаря Академии Российской», за что был удостоен двух золотых медалей.

Наиболее значимым трудом Мальгина стала книга «Зерцало российских государей с 862 по 1789 год, изображающее их родословие, союзы, потомство, время рождения, царствования, кончины и вкратце деяния с достопамятными происшествиями» (1-е издание — 1789 г., 2-е — 1791 г. и 3-е — 1794 г.), являвшаяся фактически одним из первых учебников по истории России. Так же определённую известность приобрели его труды: «Ратник российский», представляющий собой из первых опытов краткой военной истории, и «Чиновник российский» (1792) – являющийся выборкой из «Титулярника» – рукописного сочинения 1672 года, составленного по повелению царя Алексея Михайловича. Заметное место в творческой работе Мальгина занимали переводы исторической литературы различных авторов.

Умер Тимофей Мальгин в 1819 году. Академия выделила на его погребение 500 рублей. Был похоронен на Смоленском кладбище (могила не сохранилась).

Произведения 
Ниже приведён краткий перечень трудов, принадлежащих перу Тимофея Семёновича Мальгина.

Основные труды 
 «О малороссийском табачном произрастании», 1773 год.
 «Зерцало российских государей по Р. Х. с 862 г. по 1791 г., изображающее их родословие, союзы, потомство, царствование, кончину, место погребения и вкратце деяния с достопамятными происшествиями», 1789, 1791 и 1799 годы.
 «Чиновник росс. государей», 1792 год.
 «Опыт исторического исследования и описания старинных судебных мест Российского государства», 1803 год.
 «Опыт исторического исследования о древности монет в Российском государстве», 1810 год.
 «Ратник российский», 1821 год.

Публичные выступления 
 «О состоянии в России древнего и новейшего российского просвещения», 1808 год.
 «О необходимом союзе разума и природных дарований с науками», 1812 год.
 «О неоценённом даре слова человеческого и о последственной от оного пользе постепенного усовершенствования словесности для народного просвещения и славы государей — любителей оного», 1817 год.

Переводы 
 К. Г. Манштейн, «Записки»
 Н. Бодо де Жюии, «История о переменах Неаполитанского королевства» (т. 1-4), с франц., 1775—1780 годы.
 Р. Беллармин «Лествица умственного восхождения к Богу по степеням созданных вещей», с латин., 1786 год.

Примечания

Ссылки 
 Краткая библиографическая справка на сайте Runivers.ru

Писатели России
Члены Академии Российской
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены